Айке Іммель (,  27 листопада 1960, Штадталлендорф) — німецький футболіст. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Джеррод Іммел (народився 9 вересня 1936 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія) — композитор телевізійної музики США.